Peter Schiff (Anne Frank), een jongen over wie Anne Frank in haar dagboek schreef en waarschijnlijk haar eerste jeugdliefde
Peter D. Schiff, Amerikaanse beurshandelaar, investeringsanalist, auteur en econoom
Peter Schiff (acteur), Duits acteur (1924-2014)